Айос-Стефанос () — ряд населённых пунктов.

 Айос-Стефанос (или Сан-Стефано) — район Стамбула, ныне Ешилькёй.
Греция
 Айос-Стефанос (Аттика) — малый город, административный центр общины Дионисос в периферийной единице Восточной Аттике в периферии Аттике.
 Айос-Стефанос (Арголида) — деревня в общине Аргос — Микены в периферийной единице Арголида в периферии Пелопоннес.
 Айос-Стефанос (Аркадия) — деревня в общине Северная Кинурия в периферийной единице Аркадия в периферии Пелопоннес.
 Айос-Стефанос (Дитики-Ахаия) — деревня в общине Дитики-Ахаия в периферийной единице Ахея в периферии Западная Греция.
 Айос-Стефанос (Касопея) — деревня в общинной единице Касопея на Керкире.
 Айос-Стефанос (Китнос) — деревня на Китносе.
 Айос-Стефанос (Лакония) — деревня в общине Монемвасия в периферийной единице Лакония в периферии Пелопоннес.
 Айос-Стефанос (Ласитион) — деревня на Крите.
 Айос-Стефанос (Лесбос) — деревня в сообществе Мандамадос на Лесбосе.
 Айос-Стефанос (Мастихохория) — остров в бухте Трахильос у острова Хиос.
 Айос-Стефанос (Месиния) — деревня в общине Трифилия в периферийной единице Месиния в периферии Пелопоннес.
 Айос-Стефанос (Миконос) — деревня на Миконосе.
 Айос-Стефанос (Омируполи) — остров между Хиосом и Инусе.
 Айос-Стефанос (Патра) — деревня в общине Патра в периферийной единице Ахее в периферии Западной Греции.
 Айос-Стефанос (Тинали) — деревня в общинной единице Тинали на Керкире.
  — деревня в общине Домокос в периферийной единице Фтиотида в периферии Центральной Греции.
 Айос-Стефанос (Эпир) — деревня в общине Центральная Дзумерка в периферийной единице Арта в периферии Эпир.
  — деревня в общинной единице Эспериес на Керкире.
 Айос-Стефанос (Этолия и Акарнания) — деревня в общине Ксиромеро в периферийной единице Этолия и Акарнания в периферии Западной Греции.

См. также 
 Стефан Первомученик
 Сан-Стефано